In Flanders Fields, het befaamde oorlogsgedicht van John McCrae
 In Flanders Fields Museum, het aan de Eerste Wereldoorlog gewijde museum in Ieper
 In Flanders' Fields, de belangrijkste reeks van het cd-label Phaedra
 In Flanders Fields (weblog), een Vlaamse politieke metablog
 Flanders Field American Cemetery is de naam van een Amerikaans oorlogskerkhof in Waregem. Er liggen 368 Amerikaanse soldaten begraven
 In Flanders Fields (nummer), een nummer van de Belgische metalband Crimson Falls